
Molekulska formula -{C3H7O6P}- se može odnositi na:

 Dihidroksiaceton fosfat
 Gliceraldehid 3-fosfat